Eschental ist ein geographischer Name:

 Eschental, historischer Name des Ossolatals (oder italienisch: Val d'Ossola) bzw. der Valle Antigorio, Tal des Toce (deutsch: Tosa) in der Region Piemont, Italien 
 Eschental (Kupferzell), Gemeindeteil und Dorf der Gemeinde Kupferzell im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Eschenthal
 Eschtal
 Eschenbach